Skraveltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skraveltjärnen (Idre socken, Dalarna, 686047-131234), sjö i Älvdalens kommun, 
Skraveltjärnen (Idre socken, Dalarna, 686702-132821), sjö i Älvdalens kommun,  (5,47 ha)
Skraveltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725361-164547), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,9 ha)
Skraveltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726572-166212), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Skraveltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727956-165593), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (14,1 ha)
Skraveltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728150-165327), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,99 ha)
Skraveltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729620-168333), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11 ha)
Skraveltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730710-167908), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,7 ha)
Skraveltjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730818-168024), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (2,6 ha)
Skraveltjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,19 ha)
Skraveltjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Skraveltjärnen (Sorsele socken, Lappland, 723847-159311), sjö i Sorsele kommun, 
Skraveltjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728584-156238), sjö i Sorsele kommun, 
Skraveltjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn